Црквице могу бити:

 Црквице (Зеница), насеље у општини Зеница, Федерација БиХ, БиХ.
 Горње Црквице, насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Доње Црквице, насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Црквице (Бока Которска), место на планини Орјен, Република Црна Гора
 Црквице (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Вакуф-Ускопље, Федерација БиХ, БиХ.

Види још 
 Црквица, насеље у општини Бојник, Јабланички округ, Република Србија